Waldeneck steht für:
 Waldeneck, aufgegangener Wohnplatz in der Gemeinde Sinzheim im Landkreis Rastatt in Baden-Württemberg, Deutschland
 Waldeneck, bis 1938: Laukandten, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946: Pelewino (Kaliningrad), Siedlung in der Landgemeinde Schilino in der Oblast Kaliningrad, Russland
 Waldeneck, bis 1939: Pempowo, Kreis Gostingen, Posen (Wartheland), seit 1945: Pępowo, Stadt in der Woiwodschaft Großpolen, Polen
Siehe auch:
 Waldenecksee
 Waldeck (Begriffsklärung)
 Waldegg (Begriffsklärung)